Miejscowości w USA:
 El Cerrito – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Contra Costa
 El Cerrito – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Riverside
 El Cerrito – wieś w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie San Miguel
Inne:
 El Cerrito – miasto w Kolumbii